Sarfati (hébreu : צרפתי Ṣarp̄ati « [le] Français » ou Sarfatti, Sarphati, Sarfaty, Serfati, Serfaty, Sarfath… est un patronyme juif généralement porté par les Séfarades, indiquant leur origine possible en France, mais surtout, comme en témoigne la prononciation affriquée du tsade, le métier de bijoutier qui, pour obtenir un alliage, fait fondre ses métaux dans un creuset : le tsirouf.

Origine 
Une hypothèse place l'origine du nom de famille comme étant liée à Rachi par l'intermédiaire de son petit-fils Rabbenou Tam, mais la connexion, bien qu'ancrée dans les traditions Ketubot n'a jamais été entièrement prouvée en raison d'un écart de sept générations dans la généalogie, après les Juifs furent expulsés de France par Philippe le Bel en 1306.

Quoi qu'il en soit, de nombreux porteurs de ce nom (dont les ancêtres venaient de France) ont vécu dans diverses parties de la péninsule ibérique au cours des  : ils apparaissent dans les documents espagnols et portugais sous les orthographes Sarfati et Çarfati. Au cours du  et surtout après l'expulsion des Juifs de ces pays (1492 et 1496), de nombreuses communautés ont migré de la péninsule ibérique vers l'Afrique du Nord, tandis que d'autres se réfugient dans la péninsule italienne et dans l'Empire ottoman, ces derniers si nombreux, qu'ils absorbent les Romaniotes, Juifs locaux hérités de l'Empire romain d'Orient.

Liste 
Le nom est porté sous différentes formes :
Sarfati, Tsarfati, Tzarfati 

Rabbi Chlomo Ha Tzarfati, plus connu sous le nom Rachi de Troyes (né à Troyes en 1040, et décédé en 1105 dans cette même ville champenoise), sans doute le plus célèbre et influent rabbin au monde, par son érudition, son enseignement, ses commentaires et les disputes. Il était aussi vigneron. 

 Michel Serfaty, né en 1943, universitaire et rabbin, fondateur de plusieurs associations liées au dialogue inter-religieux, dont l'AJMF (amitié Judéo-Musulmane de France) ;
 Alain Sarfati, architecte français (né en 1937) ;
 Bouéna Sarfatí, résistante, poétesse et couturière grecque ;
 Carine Sarfati, costumière française ;
 Georges-Elia Sarfati, philosophe, linguiste et poète franco-israélien d’expression française (né en 1957) ;
 Julien Sarfati, acteur et scénariste français (né en 1955).
 Lea Michele Sarfati, plus connu sous le nom de Lea Michele, chanteuse et actrice américaine (née en 1986).
 Lise Sarfati, photographe française (née en 1958) ;
 Maurice Sarfati, acteur français spécialisé dans le doublage (né en 1932).
 Roméo Sarfati, acteur français (né en 1970), surtout connu pour le rôle de Louis Lacroix dans la série télé Sous le soleil ;
 Sonia Sarfati, écrivain française (née en 1960) ;
 Anne-Cécile Sarfati, auteure et journaliste française (née en 1967).

Dans la fiction :
 Madame (ou Mémé) Sarfati, archétype de la grand-mère juive d’Afrique du Nord, personnage de scène d'Élie Kakou ;
 Benjamin Sarfati, personnage d'Anéantir de Michel Houellebecq, ancien animateur de télévision et candidat à la présidentielle.

Sarfatti
 Margherita Sarfatti (1880-1961), maîtresse de Benito Mussolini et auteur de la première biographie du Duce.

Serfati
 Michel Serfati, mathématicien et historien des sciences français.
 Mickaël Serfati, karatéka français (né en 1989).
 Serge Serfati, karatéka français (né en 1955).
 Abraham Serfati, militant communiste marocain.

Lien interne 
 Sarphatique, langue judéo-romane médiévale
 Salfati

Notes et références 

Patronyme séfarade